Wolfgang Struve ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Struve (Philosoph) (1917–2011), deutscher Philosoph
 Wolfgang Struve (Paläontologe) (1924–1997), deutscher Paläontologe